1. division i ishockey 1987-88 var den næstbedste række i dansk ishockey i sæsonen 1987-88. Turneringen havde deltagelse af syv hold, som spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 24 kampe til hvert hold.

Vinderen af turneringen, HIK, rykkede direkte op i Eliteserien, mens holdene, der sluttede på anden- eller tredjepladsen, Vojens IK og Rungsted IK spillede kvalifikation mod nr. 5 og 6 fra Eliteserien om de sidste to pladser i den efterfølgende sæson i Eliteserien. De to 1. divisionshold formåede imidlertid ikke at spille sig til en plads i Eliteserien.

Resultater og stillinger 

De syv hold spillede en firdobbelt-turnering alle-mod-alle, hvilket gav 24 kampe til hvert hold.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Michael Søvsø: Fra pionerånd til verdensklasse – Danmarks Ishockey Union i 60 år (2009)
 Michael Søvsø, Per Jessen: Vojens på isen – en krønike om et ishockeyhold (2008)

Noter 

1987-88
Ishockey i 1987
Ishockey i 1988